A6 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Autocesta A6, (Hrvatska)
 Audi A6 - model automobila njemačke marke Audi